Флаг муниципального образования Красноуфи́мский округ — официальный символ городского округа «муниципальное образование Красноуфимский округ» Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 29 августа 2002 года как флаг «муниципального образования Красноуфимский район» (после муниципальной реформы — «муниципальное образование Красноуфимский округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1030.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, красного цвета, составленное тремя вертикальными полосами: красной, занимающей 3/4 от ширины полотнища; волнообразной белой с наибольшей шириной в 1/6 от ширины полотнища; ещё одной красной, занимающей 1/12 от ширины полотнища. По центру большей красной полосы помещено изображение белого сокола из районного герба, занимающее 7/8 от высоты полотнища.

Оборотная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Красный цвет полотнища и волнообразная белая полоса указывают вместе на наименование района, связанное с красным цветом, и название реки Уфа.

Сокол — старинная русская эмблема воина, защищающего Отчизну. Являясь исторической гербовой птицей данной территории, он олицетворяет также такие понятия, как свобода, независимость, целеустремлённость, солнечная и животворная сила. Расположение фигуры сокола позволяет рассматривать его и как знак развития и нацеленности в будущее, а его окраска серебром (белый, седой) говорит о благородстве, не зависящем от обстоятельств рождения, о жизненном опыте и мудрости. Лазоревый цвет глаз призван подчеркнуть спокойствие, достоинство и миролюбивый нрав жителей района.

Примечания 

Флаги с изображением сокола